Il singolare del torneo di tennis Bauer Cup 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rainer Schüttler che ha battuto in finale Petr Luxa 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Patrik Fredriksson (primo turno)
 Geoff Grant (secondo turno)
 Jeff Salzenstein (primo turno)
 Andrew Richardson (semifinali)

 Rainer Schüttler (Campione)
 Dirk Dier (secondo turno)
 David Rikl (primo turno)
 Michael Tebbutt (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 1997